Alpujarra, municipalité en Colombie ;
 Alpujarra, station de métro à Medellín en Colombie.